Starman steht für:

 Starman, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von John Carpenter (1984)
 Starman (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1986–1987)
 Starman (Lied), Lied von David Bowie
 StarMan, Fantasy-Roman von Sara Douglass von 1996
 Starman (Wrestler) (* 1996), mexikanischer Wrestler
 Starman, Dummyfigur, die am Lenkrad des Tesla Roadsters platziert wurde, der am 6. Februar 2018 als Nutzlast des Demonstrationflugs der Falcon Heavy von SpaceX diente, siehe Tesla_Roadster_(2008) #Trivia

Comicfiguren aus dem DC-Universum:
 Starman aka Ted Knight, von Gardner Fox und Jack Burnley entwickelte Comicfigur, die erstmals 1941 in Adventure Comics erschien
 Starman aka Jack Knight, von James Dale Robinson und Tony Harris entwickelte Comicfigur, die erstmals 1994 in Zero Hour erschien
 Starman aka Thom Kallor, von Otto Binder und George Papp entwickelte Comicfigur, die erstmals 1961 in Adventure Comics erschien